Патрикеево — название населённых пунктов в России:
 Патрикеево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Патрикеево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Патрикеево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Патрикеево — деревня в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.
 Патрикеево — село в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Патрикеево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Патрикеево — деревня в Угличском районе Ярославской области.